Anton Žlogar (Izola, 24 de novembro de 1977) é um treinador e ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como meia.

Carreira 
Anton Žlogar se profissionalizou no Izola.

Seleção 
Anton Žlogar representou a Seleção Eslovena de Futebol na Eurocopa de 2000.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Treinadores de futebol da Eslovénia